Zhao Yan est un journaliste chinois.
 Zhao Yan est un peintre chinois du .